Кингсвилл () — топоним.

  — населённый пункт в Онтарио (Канада).
  — город в Миссури (США).
  — невключённая территория в Мэриленде (США).
 Кингсвилл — город в Техасе (США).